Ganong ist der Familienname folgender Personen:

 Megan Ganong (* 1979), US-amerikanische Skirennläuferin
 Travis Ganong (* 1988), US-amerikanischer Skirennläufer
 William Francis Ganong (1864–1941), kanadischer Botaniker